Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Мартіна Хінгіс.
 
Олена Дементьєва виграла титул, у фіналі перемігши Хінгіс з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

2006
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд